Vaticano puede hacer referencia a:

 la Santa Sede, el gobierno central de la Iglesia católica y una entidad soberana reconocida por el derecho internacional, que consiste en el papa y la Curia Romana.
 la Iglesia católica, por metonimia, especialmente al hablar de su doctrina.
 la Curia romana, el aparato administrativo de la Santa Sede.

 la Ciudad del Vaticano, una ciudad-Estado cuyo territorio es un enclave dentro de la ciudad de Roma, y cuya soberanía la ostenta la Santa Sede.
 la Colina Vaticana, un monte de la ciudad de Roma del que toma el nombre y se encuentra la Ciudad del Vaticano.
 el Palacio Apostólico, a veces también llamado Palacio Vaticano, la residencia oficial del papa.
 la basílica de San Pedro, principal templo de la Ciudad del Vaticano.

Otros usos
 Vaticano, población de Luisiana, en Estados Unidos.
 El Vaticano, población de Cachapoal, en Chile.
 El Vaticano, una organización ficticia de la serie de novelas Trinity Blood.